Dilitio - molecola diatomica del Litio
Dilitio - minerale immaginario dell'universo di Star Trek